Лас Таунитас има више значења:

 Лас Таунитас (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Таунитас (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Таунитас (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику